Zárt tárgyalás – Kodolányi János 1943-ban megjelent könyve
 Zárt tárgyalás – Kodolányi János novellája
 Zárt tárgyalás – 1940-ben készült magyar film, rendezte Radványi Géza
 Zárt tárgyalás – Jean-Paul Sartre 1944-ben írt színdarabja (francia címe: Huis clos)
 Zárt tárgyalás – 1954-ben készült francia film, rendezte Jacqueline Audry (francia címe: Huis clos)
 Zárt tárgyalás – 1961-ben készült olasz film, rendezte Dino Risi (olasz címe: A porte chiuse)

Jegyzetek